HMS Tumlaren har två ubåtar döpts till i svenska flottan:

HMS Tumlaren (1914), ubåt sjösatt 1914
HMS Tumlaren (1940), ubåt sjösatt 1940